Јован Ристовски (Равно Село, 4. август 1956) српски је филмски и позоришни глумац. Од 1975. године, након положене аудиције, члан је ансамбла Драме на српском језику у Народном позоришту у Суботици. Током своје глумачке каријере био је члан Народног позоришта у Сомбору, Дечјег позоришта у Суботици, КПГТ-а и од 1995. поново Народног позоришта у Суботици. Одиграо је 99 премијера. У Српском народном позоришту је од маја 2017. године. Добитник је награде за најбоље глумачко остварење за улогу Глембаја у представи Фрицшпил Б. Сенкера, режија Р. Рапоњa, на 57. Фестивалу професионалних позоришта Војводине у Зрењанину, 2007.
Млађи је брат глумца Лазара Ристовског.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1981. || Светозар Марковић (ТВ серија) || /
|-
| 1982. || Венеријанска раја (ТВ кратки филм) || Риста
|-
| 1983. || Сумрак (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Тако се калио челик || /
|-
| 1988. || Нека чудна земља || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Граница || /
|-
| 1990. || Иза зида (ТВ филм) || Возач камиона
|-
| 1995. || Удри јаче манијаче (кратки филм)|| /
|-
| 1999. || Бело одело || Алкохоличар 3
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2001. || Породично благо (ТВ серија) || Пантелић
|-
| 2001. || Бумеранг || Пијанац
|-
| 2002. || -{I banchieri di Dio}- || /
|-
| 2002. || Мала ноћна музика (ТВ филм) || /
|-
| 2003. || Живот је марш || /
|-
| 2003. || -{Bolygótüz}- || /
|-
| 2004. || Парадокс (ТВ филм) || /
|-
| 2004. || Пљачка Трећег рајха || /
|-
| 2004. || Сан зимске ноћи || Лазаров брат
|-
| 2006. || Оптимисти || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2010—2011. || Село гори, а баба се чешљa (ТВ серија) || Заставник Марковић
|-
| 2011. || Бели лавови || Радник у фабрици
|-
| 2016. || Дневник машиновође (ТВ серија)|| Ромео
|-
| 2016. || Дневник машиновође || Ромео
|-
| 2018. || Пијавице || Јаков Шварц
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е_
|-
| 2006. || Караула || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2012. || Трето полувреме || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1956.
Српски глумци
Југословенски глумци
Врбашани